El término OMI (también, Omi) puede referirse, en esta enciclopedia:

Organizaciones

 a OMI, la Organización Marítima Internacional;
 a OMI, la Organización Meteorológica Internacional;
 a OMI, la Olimpiada Mexicana de Informática;
 a OMI, el Operador del Mercado Ibérico de la electricidad;

Música
 a Omi, cantante y compositor jamaicano;
 Omi, álbum de la banda chilena Tobías Alcayota;

Lugares
 a Omi, una villa en la prefectura de Nagano, Japón;
 a Ōmi, una antigua provincia de Japón.

Siglas